Caenocoris  — род клопов, относящийся к подсемейству Lygaeinae семейства наземников. В ареал рода входят: Европа (Албания, Болгария, Италия, Испания, Франция, Греция, Португалия), Азия (Турция, Кипр, Ближний Восток) и Африка (Алжир, ЮАР, Ботсвана).

Виды 
Род Caenocoris включает в себя следующие виды:
 Caenocoris botoltobagensis (Esaki, 1931)
 Caenocoris croceosignatus (Breddin, 1901)
 Caenocoris fuscipennis (Guerin, 1838)
 Caenocoris nerii (Germar, 1847) — Oleander Bug
 Caenocoris pilosulus (Germar, 1837)
 Caenocoris simillimus (Horvath, 1924)

Примечания 

Земляные клопы